Николай Иванович Миллер (1809—1889/1890) — генерал от инфантерии, директор Александровского лицея (в 1853—1877).

Биография 
Родился  года. В службу вступил 6 марта 1825 года кондуктором Кондукторской роты Главного инженерного училища. В 1826 году окончил Главное инженерное училище, получив 6 декабря чин прапорщика. В 1828 году окончил офицерские классы училища с занесением имени на мраморную доску почёта.

Служил в лейб-гвардии Измайловском полку; 28 января 1829 года был произведён в гвардейские инженеры, а 27 марта 1830 года он был переведён в Генеральный штаб. В 1831 году во время польского восстания Миллер был адъютантом графа К. Ф. Толя; за отличие в сражении при Грохове был произведён в поручики, за взятие Варшавы получил золотую шпагу с надписью «За храбрость».

Штабс-капитан — с 28 января 1837 года; капитан — с 6 декабря 1840 года; 13 октября 1841 года был прикомандирован к Пажескому корпусу.

С 24 марта 1843 года исполнял должность инспектора классов Александровского лицея; в 1846 году — полковник; с 1 января 1850 года — инспектор классов лицея. С 24 мая 1853 года исполнял обязанности директора лицея; утверждён в должности — 25 мая 1854 года в звании генерал-майора.

С 23 апреля 1861 года — генерал-лейтенант; с 15 мая 1883 года — генерал от инфантерии.

Умер в Санкт-Петербурге  года.

Награды 
 российские
 орден Св. Анны 3-й ст. с бантом (1831)
 орден Св. Владимира 4-й ст. с бантом (1831)
 Золотая шпага «за храбрость» (1831)
 Польский знак отличия за военное достоинство 4-й ст. (1831)
 орден Св. Станислава 2-й ст. (16.09.1844)
 орден Св. Анны 2-й ст. (13.09.1846); императорская корона к ордену (23.04.1850)
 орден Св. Георгия 4-й ст. (26.11.1847; за выслугу)
 орден Св. Владимира 3-й ст. (16.05.1852)
 орден Св. Станислава 1-й ст. (25.01.1856)
 орден Св. Анны 1-й ст. с мечами (30.08.1858)
 орден Св. Владимира 2-й ст. с мечами (25.12.1860)
 орден Белого орла (1867)
 орден Св. Александра Невского (1881), бриллиантовые знаки к ордену (1888)
 знаки отличия беспорочной службы: за 20 лет (22.08.1849), за 25 лет (22.08.1855), за 30 лет (22.08.1860). 
 иностранные
 Ольденбургский фамильный орден за заслуги 2-й ст. (25.10.1855), 1-й ст. (1877)

Семья 
От брака с дочерью надворного советника Марией Ивановной Барышниковой он имел четырёх сыновей и четырёх дочерей; все дети и жена были записаны православными, но сам Н. И. Миллер остался лютеранином.

Сын Иван Николаевич Миллер (1845—1913) окончил в 1865 году Александровский лицей и служил в Кавалергардском полку и в конце жизни состоял помощником управляющего государственными имуществами в Таврической губернии.

Дочь, Юлия Николаевна (1854—1890), была замужем за бароном Анатолием Эрнестовичем фон Штромбергом (1877—1915)

Комментарии

Литература 
 Волков С. В. Генералитет Российской Империи: энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. В 2 т. — М.: «Центрополиграф», 2009.
 Миллер 2. Николай Иванович // Список генералам по старшинству. Исправлено по 7 января 1856. — С. 669.
 Миллер 2. Николай Иванович // Список генералам по старшинству. Исправлено по 1-е августа 1872. — С. 260.
 Миллер. Николай Иванович // Список генералам по старшинству. Испр. по 1-е янв. 1889. — С. 85.

Ссылки 
 Миллер Николай Иванович

Выпускники Николаевского инженерного училища
Директора Александровского лицея
Генералы от инфантерии (Российская империя)
Кавалеры Польского знака отличия за военное достоинство